Baadsvik ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Johan Baadsvik (1910–1995), kanadischer Skisportler
 Øystein Baadsvik (* 1966), norwegischer Tubist

en:Baadsvik